Филипов, Филипова — болгарская и русская фамилия.

Известные носители 
 Филипов, Венелин (род. 1990) — болгарский футболист.
 Филипов, Гриша (1919—1994) — болгарский государственный деятель, член БКП, председатель Совета Министров НРБ в 1981—1986.
 Филипов, Кшиштоф (род. 1956) — польский историк.
 Филипов, Роман Николаевич (1984—2018) — российский военный лётчик, заместитель командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор. Герой Российской Федерации (2018).
 Филипов, Роман (отчество нигде не сообщалось) — российский спортсмен и юрист, многократный чемпион России, Европы и мира по армрестлингу, ставший известным благодаря своему участию в качестве второго адвоката подсудимого в нашумевшем судебном процессе над актёром Михаилом Ефремовым, совершившим ДТП со смертельным исходом.

 Филипова, Надя (род. 1959) — болгарская гребчиха.

См. также

Примечания